Nariman (auch Narriman, Nareeman, Neriman, Nəriman geschrieben) ist ein Name persischen Ursprungs (persisch: نریمان Narīmān). Es hat Wurzeln, die auf das von Ferdowsi geschriebene persische Epos Schahnameh zurückgehen. Der Name kann "Glaube und Helligkeit" bedeuten. Es kann auch "mutig, Held" bedeuten, mit Wurzeln im avestanischen Wort naire-manå ("mutig, männlich").

Als männlicher Name in der iranischen Mythologie:
 Nariman, Großvater von Rostam, Vater von Sām und Adoptivsohn von Garschasp

Als iranischer Vorname:
 Nariman Khajeh Kazroni, deutsch-iranischer Ingenieur für Lasertechnik (geboren 1983)
 Taleb Nariman Nematpour, iranischer Ringer (geboren 1984)

Als türkischer (auch russischer und aserbaidschanischer) Vorname:
 Nariman Magomedrassulowitsch Israpilow
 Nəriman Nərimanov
Nariman Tuleyev

Als arabischer weiblicher Vorname:
 Nariman Hammouti-Reinke
 Nariman Sadiq

Als Familienname:
 Mansour Nariman (1935–2015), iranischer Musiker

Auch iranischer, aserbaidschanischer und russischer Ortsname.

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Iranischer Personenname